Уинифред Джеральдин Рэмси Бимиш (); (23 июня 1883 – 10 мая 1972) ― английская теннисистка, участница летних Олимпийских игр 1920 года.

Биография 
Уинифред Джеральдин Рэмси родилась 23 июля 1883 года в Форест гейт, Лондон. Вышла замуж за теннисиста Альфреда Бимиша 30 сентября 1911 года.

Бимиш выступала на Уимблдонском турнире с 1910 года по 1933 год, в каждый год, когда турнир проводился. Дважды доходила до полуфинала, в 1922 и 1923 годах. В 1922 году она проиграла чемпионке Сюзанн Ленглен, в следующем году ― Молле Мэллори.

В 1920 году завоевала серебряную медаль, выступая на Олимпийских играх в паре с Дороти Холмен. Она также выступала в смешанном парном разряде с мужем Альфредом, но они побеждены во втором туре. В одиночном зачёте она легко победила в первом туре и выбыла во втором раунде, проиграв Дороти Холмен.

Одним из её величайших триумфов был титул чемпионки мира на крытых кортах в 1920 году, где она победила  в финале Кейтлин Маккейн в трёх сетах. Вместе с Маккейн-Годфри Бимиш выигрывала чемпионат мира на крытых кортах в парном зачёте в 1919, 1920 и 1923 годах.

умерла 10 мая 1972 года в Сент-Панкрас, Лондон.

Финалы турниров Большого шлема в женском парном разряде

Поражение (1)

Финалы чемпионатов мира в парном разряде

Победы (3)

Примечания

Ссылки 
 

Теннисисты Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1920 года